Щит и меч

 Щит и меч — роман советского писателя Вадима Кожевникова.
 Щит и меч — советский фильм (1968);
 Щит и меч — газета Министерства внутренних дел России.
 Щит и Меч — песня группы «Мастер».

 «Щит и меч партии» () — Девиз министерства государственной безопасности ГДР